Ку́рский — фамилия и топоним в России.

Населённые пункты 
 Курский — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Курский — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Курский — посёлок в Александровском районе Оренбургской области.
 Курский — посёлок в Баганском районе Новосибирской области.
 Курский — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

Также:
 Ново-Курский — хутор в Майском районе Кабардино-Балкарии.

Носители фамилии 
 Курский, Дмитрий Иванович (1874—1932) — комиссар юстиции РСФСР, прокурор РСФСР.
 Курский, Владимир Михайлович (1897—1937) — один из руководителей НКВД.

См. также 
 Курский 125-й пехотный полк — пехотный полк Российской Императорской армии в составе 32-й пехотной дивизии.
 Курский вокзал (значения)
 Курский район
 Курск (значения)
 Курская
 Курское